Фінал Кубка Футбольної ліги 1999 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 1998—1999, 39-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 21 березня 1999 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Лестер Сіті» та «Тоттенгем Готспур».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

1999
1999 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Березень 1999
1999 в англійському спорті